Svartgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartgrund, Malax, Österbotten,  (1,5 km²)
 Svartgrund, Kristinestad, Österbotten,  (6 ha)
 Svartgrund, Sastmola, Satakunta, 
 Svartgrund, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Svartgrund (vid Stormälö, Pargas), Åboland,  (0 ha)
 Svartgrund (vid Attu, Pargas), Åboland,  (0 ha)
 Svartgrund, Korpo, Åboland,

Se även
Svartgrundet
Svartgrunden
Svartgrynnan